Lars Hansen er navnet på flere personer:

 Lars Hansen (portrætmaler) (1813-1872) – dansk portrætmaler
 Lars Hansen (politiker) (1803-1895) – dansk gårdejer og politiker, medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og af Folketinget
 Lars Hansen (basketballspiller) (født 1954) – dansk basketballspiller (Lars Erik Hansen)